Frühchristliche und byzantinische Bauten in Thessaloniki () ist die zusammenfassende Bezeichnung für eine Reihe von Bauten im Zentrum von Thessaloniki, die seit 1988 als Weltkulturerbe zum UNESCO-Welterbe gehören. 

Zum Weltkulturerbe werden folgende Bauten gezählt:

Literatur 
 Eutychia Kourkoutidou-Nikolaïdou, Anastasia Tourta: Spaziergänge durch das byzantinische Thessaloniki. Editionen Kapon, Athen 1997, ISBN 960-7254-48-1.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Welterbestätte in Europa
Welterbestätte in Griechenland
Weltkulturerbestätte
!